In 1969 werd het 64ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 8 maart tot 22 juni. Fluminense werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car